Triumph Tiger 90 1937-1940
 Triumph Tiger 90 1963-1969
 Triumph Tiger 90SC
 Triumph Tiger 90P